Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 343 dans le monde.

 RS-343 au Brésil
 Route 343 au Québec, Canada
 Route 343 en Terre-Neuve-et-Labrador, Canada
 Route régionale 343 en Finlande 
 Route nationale 343 en France